Порт де Монтрёй () — станция линии 9 Парижского метрополитена, расположенная в XX округе Парижа. Названа по бывшим воротам стены Тьера, через которые до Первой Мировой войны осуществлялся въезд в Париж со стороны Монтрёя. Рядом со станцией, на пересечении рю д'Аврон и Периферик, начинается шоссе RN 302, ведущее в Росни.

История 

 Станция открыта 10 декабря 1933 года как конечный пункт пускового участка Ришельё — Друо — Порт-де-Монтрёй линии 9. До 1937 года, когда линия была продлена вглубь Монтрёя, станция являлась конечной для всей линии. 
 В 2012 году открылась пересадка на линию трамвая № 3b.
 Пассажиропоток по станции по входу в 2011 году, по данным RATP, составил  человек. В 2013 году этот показатель вырос до  пассажиров (89 место по уровню входного пассажиропотока в Парижском метро).

Путевое развитие 
С обеих сторон станции имеются камеры съездов на боковые пути станции (главными являются средние пути). Также на перегоне Порт де Монтрёй — Робеспьер имеется однопутный пункт технического осмотра состава.

Примечания

Источники 
 Roland, Gérard (2003). Stations de métro. D’Abbesses à Wagram. Éditions Bonneton.

Станции Парижского метрополитена
Станции метрополитена XX округа Парижа
Станции метрополитена, построенные в 1933 году